Il fiore sotto gli occhi – film del 1944 diretto da Guido Brignone
Il fiore sotto gli occhi – film del 1965 diretto da Alessandro Brissoni